Larreule (Pireneje Atlantyckie) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Larreule (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje